Ürmös Péter (1879–1925) festő
 Ürmös Péter (1956) grafikus